Ship puede referirse a:

 Universidad Shippensburg, conocido comúnmente como Ship;

Traducción 
 La palabra inglesa para barco;
 La forma abreviada de shipping.